Ajax Cape Town Football Club – klub satelicki Ajaxu Amsterdam w Kapsztadzie, Południowa Afryka. Założony został w 1999 w wyniku połączenia klubów Seven Stars i Cape Town Spurs.

Kadra w sezonie 2011/2012 
stan na 6 grudnia 2012

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ajax Cape Town

Południowoafrykańskie kluby piłkarskie
Sport w Kapsztadzie
AFC Ajax
Kluby piłkarskie założone w 1999